

Биковське сільське поселення — сільське поселення, Пестовський район, Новгородська область
 Биковське сільське поселення — сільське поселення, Юринський район, Марій Ел